

Sigle 
 Radio Onda Rossa  – storica radio di movimento di Roma
 Reach Out and Read  – iniziativa di promozione della lettura ad alta voce, a cui è ispirata l'italiana Nati per leggere
 Ruby on Rails  – framework per lo sviluppo web scritto in linguaggio Ruby

Codici 
 ROR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Palau
 ror – codice ISO 639-3 della lingua rongga

Altro 
Ror  – Gruppo Rajput indiano

Pagine correlate 
 Rohr